Ураз — имя собственное; распространено в виде личных имён и фамилий.
 Ураз, Ягмур (род. 1990) — турецкая футболистка. 
 Ураз-Мухаммед (ум. 1610) — касимовский хан, полковой воевода. 
 Ураз Мухаммад-бий (ум. 1598) — бий Больших Ногаев, первый сын Тинехмата.

См. также 
 Ураза — мусульманский пост.
 Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.